Cividate al Piano – comune italiano in provincia di Bergamo.
Cividate Camuno – comune italiano in provincia di Brescia.
Cividate Malegno – ex comune italiano in provincia di Brescia.